Les élections régionales siciliennes de 2012 se déroulent le dimanche  selon les dispositions de l'article 3 du Statut spécial de la région de Sicile, afin d'élire les 89 députés de l'Assemblée régionale de Sicile et le président de la région.

Contexte

Système électoral 
80 des 90 députés siciliens sont élus à la proportionnelle sur la base des résultats obtenus par des listes qui obtiennent au moins 5 % des voix au niveau régional. Les 10 sièges de députés restants sont attribués à la liste du président (qui obtient donc neuf de ces dix députés, le président de région compris) tandis que le dernier siège est attribué au meilleur concurrent perdant pour le poste de président.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Conséquences 
Rosario Crocetta devient le premier président sicilien élu au suffrage universel issu du centre-gauche. Cependant, sa coalition ne détient pas la majorité absolue des sièges (39 sur 90). Crocetta décide d'aller chercher l'appui du Mouvement 5 étoiles sur certaines lois.

Notes et références 

Sicile, 2012
Régionales, Sicile
Politique en Sicile
Politique en octobre 2012